Albert Guðmundsson puede hacer referencia a:

 Albert Guðmundsson (1923-1994), futbolista islandés; o a
 Albert Guðmundsson (1958-), futbolista islandés; o a
 Albert Guðmundsson (1997-), futbolista islandés.